II Всемирные игры прошли в столице Великобритании Лондоне с 25 июля по 4 августа 1985 года. Проведены соревнования по 19 видам спорта, а также по четырём видам спорта проведены показательные выступления.

Программа игр 
Соревнования прошли по 114 дисциплинам.

     Показательные виды

Распределение наград

Ссылки 

Всемирные игры 1985
Международные спортивные соревнования в Лондоне
Спорт в Великобритании в 1985 году
Июль 1985 года
Август 1985 года
1985 год в Лондоне
 Официальный сайт IWGA